Cereus cochabambensis  es una especie  de la familia  Cactaceae endémica de Bolivia en Cochabamba.

Descripción 
Cactus de crecimiento arbóreo que alcanza de 3 a 4 m de altura con tallos segmentados de 9 cm de diámetro y 7 costillas; 3 a 4 espinas radiales de 0,5 a 2,5 cm de largo. Las flores son de color blanco de 11–12 cm de largo y produce frutos amarillos de 3 a 5 cm.

Taxonomía
Cereus cochabambensis fue descrita por Cárdenas y publicado en Cactus and Succulent Journal 42: 30. 1970. 
Etimología
Cereus: nombre genérico que deriva del término latíno cereus = "cirio o vela" que alude a su forma alargada, perfectamente recta".

cochabambensis: epíteto geográfico que alude a su localización en Cochabamba
Sinonimia
Piptanthocereus forbesii var. bolivianusPiptanthocereus cochabambensis

Referencias

Enlaces externos 
http://cactiguide.com/cactus/?genus=Cereus&species=cochabambensis

Cochabambensis
Flora de América del Sur continental
Flora de Sudamérica occidental
Plantas descritas en 1970
Plantas descritas por Cárdenas